Río Cañamares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Cañamares (vattendrag i Spanien, Provincia de Ciudad Real), Kastilien-La Mancha, 
 Río Cañamares (vattendrag i Spanien, Provincia de Guadalajara), Kastilien-La Mancha, 

Robotskapade Spanienförgreningar